Flemming může být:

Flemming (jméno):
 Flemming Povlsen – bývalý dánský fotbalista
 Flemming Valdemar z Rosenborgu – bývalý dánský princ
 Flemming Rasmussen – dánský hudební producent
 Flemming Ahlberg – bývalý dánský fotbalový obránce

Flemming (příjmení):
 Walther Flemming – německý biolog, zakladatel cytogenetiky
 Brett Flemming – kanadský hokejový obránce
 Jakob Heinrich von Flemming – saský státník